Джон Бреннан ():
  (1879—1964) — американский легкоатлет, член сборной США на летних Олимпийских играх 1908 года.
  (1892 — после 1923) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги в составе клубов «Брэдфорд Сити» и «Манчестер Сити».
  (1901—1977) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1960—1977).
  (род. 1942) — тренер североирландского клуба гэльского футбола «Дерри» (2010—2012).
  — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Килкенни» (1905, 1911—1913).
  (род. 1954) — президент компании Vanguard Group.
  (1913—1976) — североирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1965—1969).
 Бреннан, Джон Мильтон (1819—1892) — американский военный, участник мексиканской войны, генерал армии Союза во время гражданской войны в США.
 Бреннан, Джон Оуэн (род. 1955) — американский деятель спецслужб, первый глава Национального центра по борьбе с терроризмом.
  (также известна под псевдонимом Джон Бреннан; 1889—1974) — ирландская журналистка.
 См. также 
 Бреннан, Фрэнсис Джон (; 1894—1968) — американский кардинал.